Puchar Chorwacji w piłce siatkowej mężczyzn 2011 - 20. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Chorwacji odbywających się od 1992 roku. Zainaugurowane zostały 1 października i trwały do 28 grudnia 2011 roku. Brały w nich udział kluby z 1. A ligi i 2. A ligi.

Rozgrywki składały się z dwóch rund wstępnych i turnieju finałowego.

Turniej finałowy odbył się w dniach 27-28 grudnia 2011 roku w Dvorana Gradski vrt w Osijeku. Puchar Chorwacji zdobył klub

Drużyny uczestniczące

Drabinka

1. runda

2. runda

Turniej finałowy

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

Puchar Chorwacji w piłce siatkowej mężczyzn
2011 w piłce siatkowej
2011 w Chorwacji